

Persone 
 Chris Darrow – cantautore e polistrumentista statunitense
 Clarence Darrow – avvocato statunitense
 Geof Darrow – fumettista statunitense
 Henry Darrow – attore portoricano
 Jimmy Darrow – cestista statunitense
 Nathan Darrow – attore statunitense
 Tony Darrow – attore statunitense

Altro 
 Ann Darrow – personaggio immaginario